El hombre de arena puede referirse a:

 Hombre de Arena, un supervillano del universo de Marvel Comics
 El hombre de arena, un relato de E.T.A. Hoffmann
 El hombre de arena, una película dirigida por José Manuel González-Berbel